Якоб Эйссе (Яп) Бюлдер (; 27 сентября 1896, Гронинген — 30 апреля 1979, Лейдердорп) — нидерландский футболист, нападающий. В период с 1910 по 1924 год выступал за клуб из Гронингена «Бе Квик 1887», забил за команду свыше 300 голов. Является лучшим бомбардиров в истории «Бе Квика».

В составе национальной сборной Нидерландов провёл шесть матчей, в них отметился шестью голами. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1920 года. В сборной дебютировал 29 августа 1920 года в матче против команды Люксембурга, завершившемся победой нидерландцев со счётом 3:0. Последнюю игру за сборную он провёл 2 апреля 1923 года против Франции.

Младший брат Япа Эверт Бюлдер тоже был футболистом, он провёл за сборную одну игру на Олимпийских играх, однако ему не удалось сыграть вместе с братом.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте sports-reference.com  
 Профиль на сайте voetbalstats.nl 
 Профиль на сайте rsssf.com 

Футболисты Нидерландов
Игроки сборной Нидерландов по футболу
Игроки ФК «Бе Квик 1887»
Футболисты на летних Олимпийских играх 1920 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 1920 года